Стивен (; 1096 — 1154) је био краљ Енглеске 1135. до 1154. Он је био последњи нормански краљ Енглеске. Крунисан је 22. децембра 1135. Његов отац је Стефан од Блоа, а мајка Адела, ћерка Вилијама I Освајача. 

После смрти енглеског краља Хенрија I 1135. долази на престо, иако је он требало да припадне Хенријевој кћерци Матилди. Мало пре смрти абдицирао је у корист свог рођака Хенрија II, Матилдиног сина.

Долазак на енглески престо 

Пре смрти краља Хенрија I 1135. већина барона се заклела да ће подржати Хенријеву кћерку Матилду да буде краљица. Ипак након Хенријеве смрти Стивен Блоа полаже право на престо, јер је био по мајчиној линији унук Вилијама Освајача. Такође је тврдио да је Хенри I променио мишљење непосредно пред смрт и да је њега Стивена Блоа именовао као наследника. Када је Стивен крунисан добио је подршку већине барона и папе Иноћентија II. 

Прве године његове власти углавном су биле мирне, али од 1139. започело је раздобље грађанског рата.

Рат са Матилдом 

Стивен се борио неколико пута са Матилдиним присталицама. Заробљен је у бици код Линколна 2. јула 1141. године. Стивен је био утамничен у Бристолу. Размењен је за најзначајнијег Матилдиног команданта Роберта, грофа од Глостера. Стефан се поново вратио на престо.

Током децембра 1142. Матилда је успела да побегне из Оксфорда, који је био под опсадом.

Матилдин син, а будући краљ Хенри II регрутује врло малу плаћеничку војску и врши инвазију Енглеске. Хенри II је два пута потучен и није имао више ни новаца да плати преостале плаћенике.

Признање Хенрија II као наследника и смрт 

Стивен је био принуђен да нађе компромис са Матилдом. Стефан је имао још синова, али са Матилдом склапа споразум, по коме ће Хенри II бити наследник трона.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1096.
Умрли 1154.
Краљеви Енглеске
Династија Блоа
Крсташи
Личности Другог крсташког рата
Умрли од дигестивних болести
Војводе Нормандије